«Just as I Am» — традиционный христианский гимн 1835 года (рус. «Так как я»)  (), также названия песен (синглов) и альбомов разных певцов.

Альбомы 
 Just as I Am (альбом Брэнтли Гилберта)
 , 2003
 , 1971
 , 1991
 , 2014
 , 2012
 , 1987

Синглы 
 "Just as I Am" — песня Air Supply из Air Supply (1985).
 "Just as I Am" — песня :en:Dee Harvey (1992)
 "Just as I Am" — песня :en:David Phelps
 "Just as I Am" — песня :en:Travis Cottrell
 Just as I Am: The Autobiography of Billy Graham, книга :en:Billy Graham 1997 года.